Un héritier est un individu qui reçoit des droits ou un patrimoine lors du décès d’une personne.

Patronyme

 Eugène Héritier (1872-1933), homme politique français
 Jean Héritier (1892-1969), journaliste, historien et collaborationniste français
 Françoise Héritier (1933-2017), anthropologue française
Patronyme français